

Топонім 
 Ка́ссель — місто на сході Німеччини, земля Гессен.
 Кассель — район в Німеччині, в складі однойменного округу землі Гессен.
 Кассель — один з п'яти адміністративних округів Гессена.
 Кассель — муніципалітет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, департамент Нор.

Прізвище 

 Венсан Кассе́ль ( 1966) — французький кіноактор.
 Жан-П'єр Кассе́ль (1932—2007) — французький кіноактор.
 Карл Густав Ка́ссель (1866—1945) — шведський економіст.
 Оллан Касселл ( 1937) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1964).

Див. також 
 Гессен-Кассель — німецьке імперське князівство, що існувало з 1567 по 1866 рік.
 Ламот-Кассель — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Лот.

Багатозначні топоніми